Velika nagrada Belgije 1992 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 30. avgusta 1992.

Dirka se je končala s prvo zmago Nemca Michaela Schumacherja v njegovi karieri; Schumacher je kasneje osvojil še rekordnih 90 dirk in sedem naslovov svetovnega prvaka v Formuli 1.

Dirka 

|-
! 1
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 44
| 1:36:10,721
| 3
| 10
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 44
| + 36,595 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 44
| + 43,897 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 20
|  Martin Brundle
| Benetton-Ford
| 44
| + 46,059 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 44
| + 1:08,369
| 2
| 2
|-
! 6
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 44
| + 1:10,030
| 8
| 1
|-
! 7
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
| 44
| + 1:38,237
| 16
|
|-
! 8
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor
| 43
| +1 krog
| 13
|
|-
! 9
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 43
| +1 krog
| 25
|
|-
! 10
| 14
|  Eric van de Poele
| Fondmetal-Ford
| 43
| +1 krog
| 15
|
|-
! 11
| 16
|  Karl Wendlinger
| March-Ilmor
| 43
| +1 krog
| 18
|
|-
! 12
| 17
|  Emanuele Naspetti
| March-Ilmor
| 43
| +1 krog
| 21
|
|-
! 13
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 43
| Motor
| 10
|
|-
! 14
| 33
|  Maurício Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 42
| +2 kroga
| 24
|
|-
! 15
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 42
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 16
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
| 42
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 17
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini
| 42
| +2 kroga
| 26
|
|-
! 18
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Lamborghini
| 40
| Zavrten
| 20
|
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 27
| Zavrten
| 7
|
|-
! Ods
| 28
|  Ivan Capelli
| Ferrari
| 25
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 15
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 25
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 20
| Menjalnik
| 14
|
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 7
| Predrta guma
| 5
|
|-
! Ods
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 1
| Trčenje
| 22
|
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 0
| Prenos
| 6
|
|-
! Ods
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 0
| Zavrten
| 19
|
|-
! DNQ
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Lamborghini
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 34
|  Roberto Moreno
| Moda-Judd
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 35
|  Perry McCarthy
| Moda-Judd
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
|
| Trčenje
|
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Michael Schumacher 1'53.791
Michael Schumacher: prva zmaga in prvi najhitrejši krog

Sklici 

Formula 1 sezona 1992
1992